

Informatica
 Hacker – persona che utilizza le proprie competenze informatiche per estendere l'utilizzo dei sistemi programmabili
 HACKER – programma informatico di intelligenza artificiale per la robotica progettato da Gerald Sussman

Persone
 David Hacker – hockeista su prato inglese
 Katharina Hacker – scrittrice tedesca
 Marcel Hacker – canottiere tedesco
 Marilyn Hacker – poetessa e traduttrice statunitense
 Pirmin Hacker – sciatore alpino austriaco

Altro
 Hacker - Soldi facili – film del 2016 diretto da Akan Sataev
 Hacker – videogioco del 1985 per molti computer